Het woord declinatie wordt in verschillende betekenissen gebruikt:

Declinatie (astronomie), een term in de astronomie die wordt gebruikt om de positie van een hemelobject ten opzichte van de hemelevenaar aan te duiden
Declinatie (taalkunde), het veranderen van de vorm van een naamwoord om de grammaticale functies van dat woord in het zinsverband aan te duiden
Declinatie (Latijn)
Magnetische declinatie